drone (muziek), een aanhoudende toon in een compositie
 onbemand luchtvaartuig (UAV (Unmanned Aerial Vehicle)), een luchtvaartuig zonder piloot aan boord
 drone, Engels voor: 
 dar (mannetjesbij),
 gebrom, gegons
 Drone (2011), korte film van Jaap van Heusden
 Dr0ne, Amerikaanse televisieserie (2012-)

Zie ook 
 De Grote Droon, een kennelijk buitenaards personage in de Bommelsaga van Marten Toonder